МДУ — Московський державний університет імені М. В. Ломоносова.
 МДУ — Маріупольський державний університет
 МДУ — Мукачівський державний університет